

Hydronyme 
 La  rivière Whakatane est l'une des principales  rivières de la Baie de l'Abondance dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Toponyme 
 Whakatane est une ville de la région de la Bay of Plenty, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande et le siège du conseil régional de la baie.